Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Internationaux de Strasbourg 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl japonsko-jihoafrický pár Kimiko Dateová a Chanelle Scheepersová, jehož členky do soutěže nezasáhly.

Roli favoritek splnila druhá nasazená dvojice Australanek Ashleigh Bartyová a Casey Dellacquová, která ve finále zdolala argentinsko-chilský pár Tatiana Búová a Daniela Seguelová výsledkem 4–6, 7–5 a [10–4].

Nasazení párů 
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (1. kolo)
  '''Ashleigh Bartyová /  Casey Dellacquová (vítězky)
  Čan Chao-čching /  Čan Jung-žan (semifinále)
  Darija Juraková /  Megan Moultonová-Levyová ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Internationaux de Strasbourg
Tenis ve Francii v roce 2014
WTA Tour 2014